Гран-прі Австрії 1981 року () — одинадцятий етап чемпіонату світу 1981 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 16 серпня на трасі Остеррайхринг. Свою п'яту перемогу здобув Жак Лаффіт з команди Рено.

Перегони

Кола лідирування 
 1 — Жиль Вільньов;
 2—26 — Ален Прост;
 27—38 — Рене Арну;
 39—53 — Жак Лаффіт.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Австрії 1981 

    
Гран-прі Австрії
Серпень 1981